Twin Island ist der Name folgender Inseln:

in den Vereinigten Staaten:
 Twin Island (Florida)
 Twin Island (Indiana)
 Twin Island (Louisiana)
 Twin Island (Michigan)
 Twin Island (Houston County, Minnesota)
 Twin Island (St. Louis County, Minnesota)
 Twin Island (Bronx County, New York)
 Twin Island (Jefferson County, New York)
 Twin Island (Texas)
 Twin Island (Wisconsin)

zu den Torres-Strait-Inseln gehörend:
 Twin Island (Torres-Strait-Inseln)

in Antarktika:
 Twin Island (Antarktika) in der Prydz Bay

Siehe auch:
 Twin Islands